Editorial Bruguera, editorial barcelonina creada el 1910 com El Gato Negro, i desapareguda el 1986
 Escola Bruguera
 Botànica:
 Bruguera (planta), nom comú de l'espècie vegetal Erica multiflora
 Bruguera o bruguerar, el matollar de bruc
 Toponímia:
 Pla de la Bruguera, plana del municipi de Castellar del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental
 Bruguera I
 Entitats de població:
 Bruguera (Ribes de Freser), entitat de població del municipi de Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès
 Bruguera (Llagostera) o El Veïnat de Bruguera, entitat de població del municipi de Llagostera, a la comarca del Gironès
 La Bruguera (Campllong) o El Veïnat de la Bruguera, entitat de població del municipi de Campllong, a la comarca del Gironès
 La Bruguera (Peratallada) o El Veïnat de la Bruguera, antic lloc del terme de Peratallada, a la comarca del Baix Empordà